Колосков В'ячеслав Іванович (нар. 1941) — радянський урядовий партноменклатурний спортивний діяч, футбольний та хокейний функціонер.
 Колосков Олександр Іванович (1902—1972) — радянський винахідник українського походження.
 Колосков Юрій Олександрович (1924—1980) — фахівець у галузі ракетобудування, конструктор.

Жінки 
 Колоскова Ірина Вікторівна (нар. 1975) — українська бадмінтоністка, майстер спорту України міжнародного класу, чемпіонка України 2001 року, бронзова призерка університетського чемпіонату світу 2000 року.